В алгебре примитивный многочлен — это всякий многочлен , где  — ассоциативно-коммутативное
кольцо, с однозначным разложением на множители, коэффициенты которого не имеют нетривиальных общих
делителей.

Любой многочлен  можно записать в виде , где  — примитивный многочлен, a  — наибольший общий делитель коэффициентов многочлена .
Элемент , определён с точностью до умножения на обратимые элементы из R, он называется содержанием многочлена .

Лемма Гаусса 

Если , то . В частности, произведение примитивных многочленов снова примитивно.

Доказательство 
Сначала докажем, что произведение примитивных многочленов есть примитивный многочлен. Для этого достаточно проверить, что если простой элемент  кольца  делит все коэффициенты многочлена , то он является общим делителем всех коэффициентов многочлена  или общим делителем всех коэффициентов многочлена . Пусть , ,  — степени этих многочленов. Проведем индукцию по . Если , то  и , . Если  делит , то так как кольцо  факториально,  делит  или  делит , то есть в этом случае утверждение верно.
В общем случае . Предположим, что некоторый простой элемент  кольца  делит все коэффициенты многочлена . Так как  и кольцо  факториально, то  или . Пусть для определенности . Если , то  делит все коэффициенты многочлена . Если же , то заметим, что  будет и общим делителем всех коэффициентов многочлена , где . Действительно, все коэффициенты многочлена  делятся на , а значит, и на . По предположению индукции  делит все коэффициенты многочлена  или все коэффициенты многочлена . В первом случае  делит также и все коэффициенты многочлена . По принципу математической индукции утверждение доказано для всех значений  и 

Докажем, что . Пусть , , где ,  — примитивные многочлены. Тогда . Так как многочлен 
по доказанному примитивен, то . Лемма доказана.

Литература 
 Зарисский О., Самюэль П., Коммутативная алгебра, пер. с англ., т. 1, М.

Многочлены